Пищуховые () — семейство млекопитающих из отряда зайцеобразных.

Классификация 
Семейство Ochotonidae
 Род   — 23,03—5,28 млн лет назад, Азия, Южная Европа, Северная Африка
  
  
  
 Род   — 28,4—9,7 млн лет назад, Европа
  
  
 Род   — 15,97—8,7 млн лет назад, Центральная Азия
  
  
 Род   — 20,43 — 15,97 млн лет назад, Северная Америка
  
 Род   (= Procaprolagus) — 37,2—15,97 млн лет назад, Центральная и Средняя Азия, Северная Америка
  
  
  
  
  
  
 Род   — 26,3—15,97 млн лет назад, Северная Америка
  
 Род   — 23,03—5,28 млн лет назад, Северная Америка
  
  
 Род   — 23,03—11,61 млн лет назад, Африка
  
 Род   — 23,03—5,28 млн лет назад, Европа
  
 Род   — 31 современный вид, известны со среднего миоцена (16 млн лет назад), Европа, Азия, Северная Америка
 Род   — 8,7—0,0 млн лет назад, Европа, Азия
 Род   — 5,28—3,2 млн лет назад, Турция
  
 Род   — 13,6—10,3 млн лет назад, Оклахома
  
 Род   — 30,8—5,28 млн лет назад, Северная Америка
  
  
  
  
  
 Род   — 28,4—15,97 млн лет назад, Европа
 Род   — 23,03—0,011 млн лет назад, континентальная Европа (на островах Сардиния и Корсика вплоть до XVIII века)
  
  
  
  
 Род   — 23,03—5,28 млн лет назад, Северная Америка
  
 Род   — 28,4—11,61 млн лет назад, Азия
  
 Род   — 23,03—15,97 млн лет назад, Европа, Азия

Примечания 

Семейства млекопитающих
Зайцеобразные